

Geografia 
Francia
 Cantone di Thury-Harcourt – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Caen
 Thury-Harcourt – comune delegato, parte del comune di Le Hom, situato nel dipartimento del Calvados, nella regione della Normandia

Nigeria
 Port Harcourt – area di governo locale dello Stato federato di Rivers

Regno Unito
 Newton Harcourt – paese della contea del Leicestershire, Inghilterra
 Stanton Harcourt – villaggio e parrocchia civile contea dell'Oxfordshire, Inghilterra

Stati Uniti d'America
 Harcourt – comune dell'Iowa, nella contea di Webster

Persone 
 Alison Harcourt (1929) – matematico australiano
 Cecil Harcourt (1892-1959) – militare britannico
 Cecil Harcourt Smith (1859-1944) – archeologo inglese
 Ed Harcourt (1977) – cantautore britannico
 Enrico di Lorena-Harcourt (1601-1666) – generale francese
 Eugène Harcourt (1861-1918) – compositore e direttore d'orchestra francese
 Geoff Harcourt (1931-2021) – economista australiano
 George Harcourt, II conte Harcourt (1736-1809) – nobile e mecenate inglese
 Jean II d'Harcourt, detto il Prode (1240 circa-1302) – militare francese
 John Francis Harcourt Baring (1928-2020) – nobile e dirigente d'azienda britannico
 Louis d'Harcourt (1382-1422) – arcivescovo cattolico francese
 Simon Harcourt, I conte Harcourt (1714-1777) – diplomatico inglese
 William Harcourt, III conte Harcourt (1743-1830) – nobile e militare inglese

Altro 
 Conte Harcourt – titolo ereditario della nobiltà britannica nella Parìa inglese (Pari di Gran Bretagna)
 Harcourt – casa editrice statunitense